Провінція і автономна спільнота Наварра на півночі Іспанії адміністративно поділяється на 272 муніципалітети:

Примітки